Didissandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Didissandra ingår i familjen Gesneriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Didissandra